Ахмедов, Али:
 Ахмедов, Али Алиевич (1911—1971) — советский государственный деятель, народный комиссар иностранных дел Таджикской ССР (1944—1946).
 Ахмедов, Али Багодинович (род. 1995) — казахстанский боксёр-профессионал, чемпион мира по версии WBC Youth в полутяжёлом весе. Курд по национальности
 Ахмедов, Али Джавад оглы (род. 1953) — азербайджанский политический деятель, заместитель председателя партии «Ени Азербайджан», депутат Милли Меджлиса Азербайджана.